Carmelo Bene#Théâtre
Stanley Spencer#Son œuvre picturale